Laforêt ist ein Ort in Belgien:

 Laforêt (Belgien), Ortsteil der Gemeinde Vresse-sur-Semois

Laforet oder Laforêt ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine de Laforêt (1756–1846), französischer Diplomat 
 Carmen Laforet (1921–2004), spanische Schriftstellerin
 Hermann Laforet (1902–1979), österreichischer Schauspieler
 Jean-Marc Laforêt (* 1954), französischer Botschafter
 Marc Laforet (* 1965), französischer Pianist
 Marie Laforêt (1939–2019), französische Chanson-Sängerin und Schauspielerin
 Wilhelm Laforet (1877–1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker

Siehe auch:
 Laforest

fr:Laforêt (homonymie)